Teenage Hadebe (Bulawayo, 17 de setembro de 1995) é um futebolista profissional zimbabuano que atua como defensor pelo Houston Dynamo.

Carreira
Hadebe começou jovem sua carreira profissional no Zimbabue, indo para o futebol sul africano aos 22 anos jogar no tradicional Kaizer Chiefs. Suas atuações chamaram atenção do futebol europeu, indo para o futebol turco no inicio de 2019.

Seleção nacional 
Teenage Hadebe representou o elenco da Seleção Zimbabuense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2017.

Naturais de Bulawayo
Futebolistas do Highlanders FC
Futebolistas do Kaizer Chiefs Football Club
Futebolistas do Yeni Malatyaspor
Futebolistas do Houston Dynamo Football Club
Jogadores da Seleção Zimbabuense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2017
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2019
Jogadores do Campeonato Africano das Nações de 2021
Futebolistas do Zimbábue